La Coppa di Grecia 1993-1994 è la 19ª Coppa di Grecia di pallacanestro maschile.

Squadre
Partecipano le 42 squadre iscritte alla A1 Ethniki, A2 Ethniki e B Ethniki. Le squadre della
A1 Ethniki 1993-1994 entrano in gioco solo nella fase B.

Partite

Fase A

Primo turno

Secondo turno

Fase B

Dīmokritos Thessalonikīs, Sporting Atene, AEK Atene, Arīs, Īraklīs, Olympiakos, PAOK, Panathīnaïkos, Papagou, Pagrati Atene e A.O. Dafni ammessi direttamente al turno successivo

Fase C

Tabellone

Voci correlate 
A1 Ethniki 1993-1994

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 1993
Pallacanestro nel 1994
Coppa di Grecia di pallacanestro maschile